Osoby noszące nazwisko Hasani
 Ali al-Hasani (1897–1976) – egipski piłkarz
 Bajram Hasani (ur. 1982) – kosowski ekonomista i przedsiębiorca
 Ferhan Hasani (ur. 1990) – macedoński piłkarz
 Florent Hasani (ur. 1997) – kosowski piłkarz
 Shpëtim Hasani (ur. 1982) – kosowski piłkarz
 Sinan Hasani (1922–2010) – serbski i jugosłowiański pisarz i polityk